The Amulet – romanzo di Michael McDowell del 1979
 The Amulet – romanzo dei Circa Survive del 2017